Малока́менское се́льское поселе́ние — сельское поселение в составе Каменского района Ростовской области России.

Административный центр поселения — хутор Малая Каменка.

Административное устройство 
В состав Малокаменского сельского поселения входят:
 хутор Малая Каменка;
 хутор Акатновка;
 хутор Поповка.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
Сайт Малокаменского сельского поселения.

Муниципальные образования Каменского района Ростовской области
Сельские поселения Ростовской области